Гриффи (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гриффи, Кен (род. 1969) — американский профессиональный бейсболист.

Двойная фамилия 
 Патрони Гриффи, Джузеппе (1921—2005) — итальянский писатель, режиссёр театра и кино.
 Патрони Гриффи, Филиппо (род. 1955) — итальянский юрист и политик.
 См. также 
 Гриффит